PKP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 881 амінокислот, а молекулярна маса — 97 415.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, клітинних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки